Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Cliff Drysdale 3-6, 6-4, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1971